Kim Myong-Hui puede referirse a las siguientes personas:

 Kim Myong-Hui (atleta), atleta norcoreana;
 Kim Myong-Hui (yudoca), yudoca norcoreana.